Het UEFA Champions League seizoen van 1995/96 is het 41ste seizoen van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi en het vierde seizoen na invoering van de Champions League. Titelverdediger was AFC Ajax, dat op 24 mei 1995 in Wenen met 1-0 van AC Milan had gewonnen.

Kwalificatie 

* Dynamo Kiev won de kwalificatiewedstrijden tegen Aalborg BK, maar in hun eerste groepsduel tegen Panathinaikos probeerde Dynamo de scheidsrechter om te kopen. UEFA diskwalificeerde Dynamo Kiev meteen uit de Champions League waardoor Aalborg BK alsnog Champions League mocht spelen.

Groepsronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 1995/96